Dag Christophersen – ex calciatore norvegese
 Henning Christophersen – politico danese
 Peter Christophersen – imprenditore e diplomatico norvegese
 Roberto Godofredo Christophersen Arlt – scrittore, drammaturgo e giornalista argentino
 Trygve Christophersen – ex calciatore norvegese